Un tipo di trasformismo nello spettacolo
 Sinonimo di trasformismo politico
 Sinonimo di sindrome di Fregoli